Extraliga 2020/21 steht für:

 Extraliga (Tschechien) 2020/21
 Extraliga (Slowakei) 2020/21